L’Épée sur la gorge est le vingt-septième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (pages 3 à 13) 
Ric est à la recherche de son père Richard qui ne donne plus signe de vie et qui a mis en vente sa maison, La Richardière. Ric se renseigne, mais le notaire Garnier ne veut rien lui dire. Ric est ennuyé par le fait que dans la propriété de son père, il a découvert une tombe creusée, heureusement vide, qui comprend l'inscription « Ci-git R. Hochet - † 1977 ».

Ric est ensuite mystérieusement contacté par un ancien associé délinquant de son père, Claude Demanet, dit « Claudio », qui lui donne rendez-vous nuitamment. Ric se rend au rendez-vous. Claudio a juste le temps de lui annoncer que son père « a repris ses activités » de gangster, que Richard surgit, menaçant Claudio et Ric. Richard assomme son fils. Lorsque Ric se réveille, Richard et Claudio ont disparu.

Actions et rebondissements (pages 14 à 42) 
Dans les jours qui suivent, les événements se multiplient.

En premier lieu, Richard est impliqué dans une attaque à main armée d'une bijouterie à Lyon. Deux autres holp-up suivent.

Puis, en second lieu, le jeune Michel Morthier (fils d'un riche personnage) est enlevé à la sortie de son école par Richard, qui tire sur le chauffeur de l’enfant. Richard prend la fuite à bord de la voiture Rolls Royce des Morthier. Ric et Bourdon se rendent chez les Morthier pour enquêter. Peu de temps après, l'enlèvement est revendiqué, et une rançon de 5 millions de francs (valeur 1977) est demandée en échange de l'enfant. La Rolls Royce est retrouvée abandonnée peu après.

Le lendemain, Ric se rend au lieu de rendez-vous pour le versement de la rançon. Un hélicoptère surgit, piloté par Richard. Malgré une tentative de Ric pour maîtriser son père, celui-ci s'enfuit avec l’argent, mais l’enfant est restitué à sa famille.

Il comprend que Richard n'est pas libre de ses actes. On lui a implanté une bombe sur son corps. Ric, qui continue à rechercher son père, est victime d'un accident alors qu'il veut échapper à la bande.

L'hélicoptère est retrouvé non loin de là dans une forêt. Les forces de l'ordre s'y précipitent. Ric les suit, et a la chance de retrouver son père, qui semble parler seul. Ric apprend de la bouche de son père que celui-ci est constamment maintenu en danger de mort : s'il n'obéit pas aveuglément à une bande de gangsters, il sera immédiatement exécuté, de même que Ric. Surgissent alors deux hommes de la bande, qui embarquent Richard et se moquent de Ric, tout en le menaçant.

Ric reprend le message indiqué sur la tombe et évoqué en début d'album : « Ci-git R. Hochet - † 1977 ». Il se demande si cela ne voudrait pas dire : « Rocher / † / 197 / 7 », autrement dit « Rocher avec croix, 197, Sète ». Il décide de descendre dans le sud et de se rendre à Sète. Il ignore qu'il est suivi par les malfrats.

Arrivé à Sète, il apprend qu'il existe en effet un tel rocher, sur la route départementale 197 !

S'y rendant, il tombe dans un guet-apens organisé par les bandits. En tentant de s'enfuir, il a un accident de la route : sa Porsche 911 Carrera Targa s'écrase contre un arbre, et Ric est grièvement blessé. 
 
Se réveillant à l'hôpital, il dit à Bourdon ne se souvenir de rien. En fait il s'agit d'une ruse, qu'il abandonne dès le lendemain lorsque la presse s'empare de l'affaire.

Pendant ce temps, Richard, emprisonné par la bande, apprend qu'une dernière mission va lui être confiée : il s'agit d'un nouvel enlèvement avec rançon.

Quelques jours après, alors que l'enquête de la police est au point mort, Ric fait l'objet d'un enlèvement : c'est de lui que parlait le chef des bandits à Richard.

Ric est donc enlevé et se retrouve dans une camionnette conduite par Richard. Parvenant à se libérer de ses liens, Ric entre en contact avec son père. Ils arrivent alors tous deux dans le repaire des bandits…

Dénouement et révélations finales (pages 43 à 46) 
Un face-à-face tendu se fait entre le chef des bandits (cagoulé) et ses hommes de main d'une part, et Ric et Richard d'autre part. Ric déclare alors qu'il sait qui est le chef de la bande : il s'agit bien évidemment de Claude Demanet, dit « Claudio », qui depuis le début avait tout manigancé pour faire croire à sa mort (afin d'éviter les soupçons à son encontre) et avait manipulé Richard par les menaces de mort par électrocution ou explosion.

Ric alors, qui était parvenu à se libérer de ses liens dans la camionnette, envoie sur Claudio, à l'aide d'une sarbacane, une capsule paralysante, tandis que Richard maîtrise les autres membres du gang. La police intervient et procède à l'arrestation des bandits.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Richard Hochet
 Zarman, Nina, Charlie : membres de la bande qui garde Richard
 Claude Demanet, dit « Claudio » : ancien complice de Richard

Lieux de l’action 
 Paris
 Lyon
 Sète et le sud de la France

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1978